Courage (álbum de Milton Nascimento)
Courage (álbum de Paula Cole)
Courage Compétition - Equipe de corrida das 24 Horas de Le Mans

Desambiguação